La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La dixième circonscription de Tōkyō correspond à l'extrémité nord-ouest de l'arrondissement spécial de Shinjuku ainsi qu'à la partie nord de Nakano, à la partie est de Meguro et à la partie sud-ouest de Toshima.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon